Baker Street – via di Londra
 Baker Street – stazione della metropolitana di Londra
 221B Baker Street – residenza londinese del personaggio letterario Sherlock Holmes e sede del museo dedicato
 Baker Street – singolo di Gerry Rafferty del 1978, dall'album City to City
 Baker Street – album di raccolta di Gerry Rafferty del 1998